

Бистринське сільське поселення — сільське поселення, Слюдянський район, Іркутська область
 Бистринське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край